Perko peut désigner :

Toponyme 
 Perko, une localité du Burkina Faso

Patronyme
Friedrich Perko (1922-1999), promoteur autrichien du scoutisme
 (1914-1973), joueur américain de football américain
Rok Perko (né en 1985), skieur alpin slovène
Roman Perko (né en 1977), coureur slovène en combiné nordique
 (1954-1980), joueur américain de football américain

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme